KY steht als Abkürzung für:

 Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta, die Studentenschaft der Handelshochschule Helsinki
 Cayman Islands nach ISO 3166-1
 Kentucky, US-amerikanischer Bundesstaat als postalische Abkürzung
 die postcode area Kirkcaldy (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 einen 1,7-Liter-Dieselmotor von Volkswagen, der zum Beispiel im VW Transporter T3 verbaut ist. (Kennbuchstabe KY)
    

Ky ist der Familienname folgender Personen:
 Patrick Ky (* 1967), Exekutivdirektor der EASA
 Prosper Bonaventure Ky (* 1965), burkinischer Geistlicher, Bischof von Dédougou

KY als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Ostprignitz-Ruppin (für Kyritz)
 Griechenland: Kerkyra (Regionalbezirk)
 Irland: County Kerry
 Niederlande: Heer (nur mit zwei Buchstaben)
 Norwegen: Kongsberg in der Provinz Viken

ky steht für:

 kirgisische Sprache, als Abkürzung nach ISO 639-1
 .ky, die Top-Level-Domain der Cayman Islands
 Nguyễn Cao Kỳ, Militarperson und Politiker der Republik Vietnam
 in der Archäologie und Paläoanthropologie als Abkürzung für "kilo years" = tausend Jahre

K-Y steht für:

 K-Y Jelly, eine Gleitcreme

-ky steht für:

 Horst Bosetzky (1938–2018), als Pseudonym des Krimiautors

Siehe auch:
 KI

Abkürzung